Die 6. Handball-Europameisterschaft der Frauen fand vom 9. bis zum 19. Dezember 2004 in Ungarn statt. Den Titel gewann die Mannschaft aus Norwegen, die sich im Finale gegen Dänemark durchsetzte. Deutschland gewann im Spiel um Platz fünf gegen die Ukraine. Österreich belegte den zehnten Platz.

Teilnehmer

Austragungsorte 
Die Spiele der Europameisterschaft wurden in den folgenden fünf Städten ausgetragen:
 Békéscsaba – Városi Sportcsarnok
 Budapest – Papp László Budapest Sportaréna
 Debrecen – Főnix Hall
 Győr – Egyetemi Csarnok Győr
 Zalaegerszeg – Városi Sportcsarnok

Vorrunde 
Die drei Ersten jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Debrecen statt.

Gruppe B 
Zalaegerszeg war Austragungsort der Spiele der Gruppe B.

Gruppe C 
In Békéscsaba fanden die Spiele der Gruppe C statt.

Gruppe D 
Die Gruppe D spielte in Győr.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden in Győr und in Debrecen statt. Aus den zwölf Teams aus der Vorrunde wurden zwei Gruppen gebildet. In der Gruppe I spielten die ersten Drei der Gruppen A und B, in der Gruppe II die ersten Drei der Gruppen C und D. Es wurden die Punkte aus der Vorrunde übernommen, die gegen die übrigen Mannschaften erzielt wurden, die ebenfalls die Hauptrunde erreicht hatten. Die beiden Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen rückten ins Halbfinale vor. Die Dritten der beiden Gruppen spielten den 5. Platz aus.

Gruppe I 
Die Spiele der Gruppe I wurden in Győr ausgetragen.

Gruppe II 
Alle Spiele der Gruppe II fanden in Debrecen statt.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde fanden in der Papp László Budapest Sportaréna in Budapest statt.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Weblinks 
 Turnier auf eurohandball.com

Europameisterschaft Frauen
2004
Europameisterschaft Frauen 2004